Серия B 1995/1996 () — 64-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 27 августа 1995 года и закончился 9 июня 1996 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1995/96 на legaserieb.it
 Серия B 1995/96 на rsssf.com

1995/1996
Футбол в Италии в 1995 году
Футбол в Италии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996